Ущаповський Андрій Васильович (1982) — український футболіст та футбольний тренер.
 Ущаповський Василь Андрійович (1955) — український футбольний тренер.